Psathyrella candolleana, de son nom vernaculaire la psathyrelle de De Candolle,  est un champignon agaricomycète du genre Psathyrella et de la famille des Psathyrellaceae.

Liens externes 

 
  MycoDB

Espèce de champignons (nom vernaculaire)
Psathyrellaceae